Seedrocket es la primera aceleradora de startups de base tecnológica creada por Jesús Monleón y Vicente Arias en España en el año 2008. SeedRocket Angels pertenece a la AEBAN y es una de las redes de Inversores Privados (XIP) de ACC1Ó. Hasta la fecha ha invertido 58 millones de euros en proyectos acelerados  y ha sido elegida por Google como partner en Campus Madrid.

Historia 
Seedrocket se crea en el año 2008 para traer a España modelos ya probados que funciona en Estados Unidos (Y Combinator, Techstars) y Reino Unido (SeedCamp). Al frente de este proyecto se encuentra una asociación sin ánimo de lucro compuesta por grupo de emprendedores, renombrados profesionales del sector en España, que comparten el objetivo común de potenciar el uso de las nuevas tecnologías y que, en este sentido, aportan su tiempo, dedicación y conocimientos. Entre las startups que han surgido de esta plataforma caben destacar Captio, Holded, Kantox, EscapadaRural, Habitissimo, Reclamador, Infantium, Chicfy y GoTrendier.

Seedrocket en el año 2009 apoya el desarrollo de la escuela de emprendedores en IEBS dirigiendo el primer Master de Emprendedores de España bajo la dirección de Jesús Monleón.

Inversiones destacadas 

- Chicfy, plataforma dedicada a la venta de ropa de segunda mano en España. Lanzada en 2013 y vendida a Vinted en 2019 por 9 millones de euros.

- Habitissimo, un directorio de empresas, profesionales y marcas de arquitectura fundado en 2009 y vendido a HomeServe por 20 millones de euros en 2017.

- Petsy, dedicada a la venta de productos para mascotas en México. Fundada en 2013 y vendida a +kota en 2018.

Referencias

Enlaces externos 
 Mecenas que aceleran nuevas startups   
 Partner de IEBS Business School

Fundaciones